RuBisCo Stars é uma radiomensagem interestelar enviada pelo radiotelescópio de Arecibo em 7 de novembro de 2009. A mensagem continha o código genético da proteína RuBisCO utilizada pelas plantas da Terra para a performance da fotossíntese. A mensagem foi enviada para três estrelas próximas (TZ Arietis, Estrela de Teegarden e Kappa1 Ceti).

Ver também 
 SETI ativo
 Mensagem de Arecibo
 Joe Davis

Mensagens interestelares